John Jackson (1769–1845) – angielski bokser
 John Jackson (1885–1971) – amerykański strzelec sportowy, medalista olimpijski
 John Jackson (1887–1958) – brytyjski astronom
 John M. Jackson (ur. 1950) – amerykański aktor
 Fabolous, właśc. John Jackson (ur. 1977) – amerykański raper
 John Jackson (ur. 1989) – bokser z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
 John Jackson (ur. 1977) – brytyjski bobsleista
 John Jackson (ur. 1986) – irlandzki hokeista na trawie